Personen
 Aleksandr Sokolov (minister) (1949), Russisch politicus
 Aleksej Sokolov (1979), Russisch atleet
 Andrei Sokolov (1931), illustrator
 Andrei Sokolov (Frankrijk) (1963), Russisch-Frans schaker
 Andrei Sokolov (Letland) (1972), Lets schaker
 Grigori Sokolov (1950), Russisch pianist
 Ivan Sokolov (1969), Bosnisch-Nederlands schaker
 Jevgeni Sokolov (psychofysioloog) (1920-2008), Russisch psychofysioloog
 Jevgeni Sokolov (wielrenner) (1984), Russisch wielrenner
 Nikolaj Sokolov (atleet), Sovjet-Russisch atleet
 Nikolaj Sokolov (kunstenaar) (1903-1995), Russisch kunstschilder
 Sasja Sokolov (1943), Russisch schrijver
 Sergej Sokolov (1911-2012), Oekraïens-Russisch militair en ambtenaar

Plaatsen
 Okres Sokolov, district in Tsjechië
 Sokolov (stad), stad in Tsjechië